Sjögärde Golfklubb är en golfklubb i Kungsbacka kommun i Halland.

Sjögärde är en öppen parkbana med seasidekaraktär.
På golfklubben, som ligger en liten bit utanför Kungsbacka, finns det en 18-hålsbana med par 72, och en korthålsbana med 6 hål.

Golfbanan stod 1998 som värd för proffstävlingen Chrysler Open för damer, Laura Davies vann tävlingen.

Scorekort 18-hålsbanan

Källor 

"Sjögärde".

Golfklubbar i Sverige
Sportklubbar i Kungsbacka kommun
Sportklubbar bildade 1982